Lorenzo Marcello – ammiraglio e politico italiano
 Lorenzo Marcello – incrociatore ausiliario della Regia Marina, già motonave passeggeri
 Lorenzo Marcello – sommergibile della Regia Marina, entrato in servizio nel 1918
 Lorenzo Marcello – sommergibile della Regia Marina, entrato in servizio nel 1938